Gibson [gipsn] může znamenat:

příjmení
 viz Gibson (příjmení)

jiný význam
 Gibsonova poušť – australská poušť ve vnitrozemí spolkového státu Západní Austrálie

 Gibson Guitar Corporation – americký výrobce kytar (níže jsou uvedeny některé typy)
 Gibson Blueshawk
 Gibson Byrdland
 Gibson CS-336
 Gibson EB-3
 Gibson EDS-1275
 Gibson ES-100
 Gibson ES-125
 Gibson ES-137
 Gibson ES-150
 Gibson ES-165
 Gibson ES-175
 Gibson ES-335
 Gibson Explorer
 Gibson Firebird
 Gibson Flying V
 Gibson J-45
 Gibson J-200
 Gibson Les Paul
 Gibson L-5
 Gibson Nighthawk
 Gibson SG
 Gibson Super 400
 Gibson Thunderbird